Мертовщина — название населённых пунктов в России:

 Мертовщина — до 1960 г. название села Знаменское в Чамзинском районе Мордовии.
 Мертовщина — до 1960 г. название села Сосновка в Бессоновском районе Пензенской области.